

Localidades

Mount Hope (Kansas)
Mount Hope (Virgínia Ocidental)
Mount Hope (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos